Пливачка трка на 200 метара леђним стилом за жене на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 2. августа (квалификације и полуфинале) и 3. августа (финале) на базену центра за водене спортове. 

Учествовало је рекордне 37 пливачица из 31 земље. Олимпијски квалификационо време за ову дисциплину износило је 2:10,84 секунди док је олимпијско селекционо време било 2:15,42.

Златну медаљу освојила је Американка Миси Френклин која је уједно поставила и нови светски рекорд у овој дисциплини (2:04,06).

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења остварени су следећи рекорди:

Резултати квалификација 
У квалификацијама је пливано 5 трка у којима је учествовао 37 такмичарки. Пласман у полуфинала обезбедило је њих 16 са најбољим резултатима а гранично време за полуфинале износило је 2:10,60.

Резултати полуфинала 
Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.